Robert kan syfta på:

 Robert, ett mansnamn
 Bogserbåten Robert
 Robert (filmpris), danskt filmpris
 Robert Bosch GmbH
 Rober, en figur i marknadsföring för Boxer TV Access#Marknadsföring

Geografi

Antarktis 

 Robert (ö), 
 Robert (udde),

Martinique 

 Le Robert, ort och kommun,